Bărbătești, comune del distretto di Gorj
 Bărbătești, comune del distretto di Vâlcea